Натуральне число 1348
 1348 рік до нашої ери
 1348 рік нашої ери